
Molekulska formula -{C12H24O11}- se može odnositi na:

 Izomalt
 Laktitol
 Maltitol